Јупилер лига може да се односи на:

 Ерсте дивисије — друга лига Холандије у фудбалу
 Јупилер про лига — прва лига Белгије у фудбалу